Вигадана технологія –  це технологія, яких не існує. Це може бути ідея чи дизайн, які ще не розроблені, або це може бути вигаданий пристрій, використаний у романі.

Нелітературні

Нові технології 

Технічні інновації, які представляють прогресивні розробки в галузі для отримання конкурентної переваги.

Пошукова інженерія 
Прагне визначити, чи можна детально спроектувати перспективну технологію та змоделювати її, навіть якщо її ще неможливо створити – це часто є передумовою для фінансування венчурного капіталу або дослідження в галузі дослідження зброї.

Пропаганда 

Часто наголошується на спекулятивному потенціалі певної технології з метою стимулювання інвестицій у неї або на контртехнології. Це поширена мотивація в будь-якому суспільстві, де домінує військово-промисловий комплекс.

Реклама 

Підкреслює дивовижний потенціал певної технології, яка «розробляється» (зазвичай без будь-яких конкретних часових рамок) компанією, яка прагне просто представити себе компетентною технологією.

У науковій фантастиці 
Багато творів наукової фантастики зосереджені навколо використання вигаданих майбутніх інновацій і технологій та їх потенційного використання. Іноді це може призвести до того, що винахідники використовують ці вигадані технології як джерело натхнення для реальних пристроїв та інших нових технологій.

У фентезі 
Фентезійні жанри, такі як стимпанк і дизельпанк, досліджують наслідки передових технологій, розроблених раніше в історії, але не обов’язково потрапляють у сферу наукової фантастики. Технологія, що базується на магії, розмовно відома як «magitech», також поширена у фентезійних ЗМІ, де її можна використовувати як заміну сучасним технологіям, водночас створюючи фантастичну атмосферу. Добре відомі приклади — створені людьми големи та дирижаблі, що штучно піднімаються в повітря.

Примітки 

Фантастичні технології
Теми фантастики